Briceño (Antioquia), município do departamento de Antioquia ()
 Briceño (Boyacá), município do departamento de Boyacá ()

Desambiguação
Desambiguações de topônimos